Bufori bezeichnet:

 Bufori Motor Car Company (Australia), ehemaliger australischer Automobilhersteller
 Bufori Motor Car Company (M), Automobilhersteller aus Malaysia